Ро́ча () — термин в испанском языке, означающий «землю, расчищенную под пашню». В латинском написании совпадает со словами португальского и французского языков, которые произносятся как Роша (во французском варианте ударение на последний слог).

Роча может также относиться к следующим понятиям:
 Роча — департамент в Уругвае;
 Роча — административный центр вышеуказанного департамента;
 «Роча» — профессиональный уругвайский клуб, представляющий не только указанный город, но и весь департамент;

персоналии
 Роча, Педро (род. 1942) — уругвайский футболист и тренер.
 Роча, Рэд (1923—2010) — американский баскетболист и тренер.
 Роча, Тони (род. 1993) — белизский и американский футболист.
 Роча, Хоакин (род. 1944) — мексиканский боксёр.
 Роча, Хуан Рамон (род. 1954) — аргентинский футболист и тренер.
 Роча, Хулио (1950—2018) — никарагуанский футбольный функционер.